Tsentralny Rajon (vitryska: Цэнтральны Раён) är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk.

I omgivningarna runt Tsentralny Rajon växer i huvudsak blandskog. Runt Tsentralny Rajon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Mahilioŭ stad
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll